Истиклол (; до 2012 г. – Табошар) е град в Согдийска област, Таджикистан. Населението на града през 2016 година е 16 400 души (по приблизителна оценка).

Население

Източници 

Градове в Таджикистан